Rijnvoetbalkampioenschap 1928/29 (West-Duitsland)
 Rijnvoetbalkampioenschap 1928/29 (Zuid-Duitsland)